Nel corpo umano sono presenti due muscoli con tale denominazione:
Il muscolo splenio della testa
Il muscolo splenio del collo